Németország
Bokel, település Schleswig-Holstein tartomány Rendsburg járásában 
Bokel, település Schleswig-Holstein tartomány Pinneberg járásában